Calciumhypophosphit ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Phosphinate, den Salzen der Phosphinsäure.

Gewinnung und Darstellung 
Calciumhypophosphit wird durch Einwirkung von weißem Phosphor auf siedende Kalkmilch gewonnen.

Eigenschaften 
Calciumhypophosphit zersetzt sich beim Erhitzen unter Entwicklung von Phosphorwasserstoff.

Verwendung 
Calciumhypophosphit wird in der Homöopathie verwendet. In der Medizin wird es wie auch Natriumhypophosphit als Kräftigungsmittel verwendet. Es kann auch zum Nachweis von Arsen dienen.

Siehe auch 
 Calciumphosphit

Weblinks

Einzelnachweise 

Calciumverbindung
Phosphorverbindung
Sauerstoffverbindung
Wasserstoffverbindung